Дже́псен () — фамилия.

 Джепсен, Карли Рэй (род. 1985) — канадская певица.
 Джепсен, Мэри Лу (род. 1965) — глава Display Division в Google X Lab.

См. также 
 Джепсон, Уиллис Линн
 Йепсен